Брахиопы (, от  «краткозвучная») — род двукрылых из семейства журчалок.

Описание 
Апикальный отрезок M1 скреплён наружу, вливается в R4+5 под острым углом. Бёдра задних ног снизу без отчётливых шипиков.

Систематика 
В состав рода включают 33 вида:

Распространение 
Представители рода встречаются в Палеарктике и Неарктике.

Примечания 

Eristalinae
Роды двукрылых